Paleokostas ist der Familienname folgender Personen:

 Nikos Paleokostas (* 1960), griechischer Bankräuber, siehe Nikos und Vasilis Paleokostas
 Vasilis Paleokostas (* 1966), griechischer Bankräuber, siehe Nikos und Vasilis Paleokostas